Шестнадцать кораблей и две береговые базы Королевского флота назывались HMS Phoenix, в честь легендарной птицы Феникс.

 HMS Phoenix — 20-пушечный корабль; закуплен в 1546, перестроен в 1558; продан в 1573.
 HMS Phoenix — 20-пушечный корабль; спущен на воду в 1613; в списках до 1624.
 HMS Phoenix — 38-пушечный корабль; спущен на воду в 1647; в голландских руках в течение несколько месяцев 1652 года; разбился в 1664.
 HMS Phoenix — бывший голландский корабль; захвачен в 1665; затоплен в качестве заграждения в 1667.
 HMS Phoenix — 42-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1671; повышен до 42-пушечного 4 ранга в 1674; понижен до 36-пушечного 5 ранга в 1691; сожжен в 1692 чтобы избежать плена.
 HMS Phoenix — 8-пушечный бомбардирский корабль; закуплен в 1692; продан в 1698.
 HMS Phoenix — 8-пушечный брандер; спущен на воду в 1694; перестроен в 1709 в 24-пушечный корабль 6 ранга; повторно перестроен в 1727; превращен в блокшив в 1742; продан в 1744.
 HMS Phoenix — 24-пушечный post ship; спущен на воду в 1743, использовался как госпитальное судно после 1755; продан в 1762.
 HMS Phoenix — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1759; затонул в ураган в районе Кубы в 1780.
 HMS Phoenix — 36-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1783; выброшен на берег шквалом и разбился в 1816 в Чесменской бухте возле Смирны.
 HMS Phoenix — деревянный колесный шлюп; спущен на воду в 1832; переделан в винтовой в 1845; продан в 1864.
 HMS Phoenix — композитный винтовой шлюп типа Doterel; спущен на воду в 1879; разбился на восточной оконечности острова Принца Эдуарда, Канада, в 1882, погибших не было.
 HMS Phoenix — шлюп типа Phoenix; спущен на воду в 1895; перевернулся в 1906 во время тайфуна в Гонконге.
 HMS Phoenix — крейсер типа Pearl; спущен на воду в 1889; переименован в HMS Tauranga в 1890; продан в 1906.
 HMS Phoenix — эскадренный миноносец типа Acheron спущен на воду в 1911; потоплен в 1918 австро-венгерской подводной лодкой SMS U-27.
 HMS Phoenix — подводная лодка типа Parthian; спущена на воду в 1929; потоплена итальянским торпедным катером в 1940.

См. также 
 HMS Phoenix — авиаремонтная база Королевского флота в Египте, действовала с 1941 по 1946.
 HMS Phoenix исходно выбранное название на замену HMS Ferret, противолодочной школы в Лондондерри. Окончательно было выбрано HMS Sea Eagle.
 HMS Phoenix — центр противопожарной подготовки в Портсмуте, существовал с 1946 по 1993.